Il Meijin 2011 è stata la 36ª edizione del torneo goistico giapponese Meijin.

Qualificazioni

Torneo
 W indica vittoria col bianco
 B indica vittoria col nero
 X indica la sconfitta
 +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
 +N indica lo scarto dei punti a fine partita
 +F indica la vittoria per forfeit
 +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
 V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore 

Keigo Yamashita e Naoki Hane hanno totalizzato entrambi 6 vittorie. In questa edizione in caso di parità di punti era stato previsto un playoff che fu vinto da Keigo Yamashita (B+R).

Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle sette partite. 

Meijin